Staples steht für:

 Staples, US-amerikanischer Einzelhandelskonzern für Bürobedarf
 Staples (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Staples ist der Familienname folgender Personen:

 Fiona Staples, kanadische Comiczeichnerin
 Jaime Staples (* 1991), kanadischer Pokerspieler
 Jim Staples (* 1965), irischer Rugby-Union-Spieler

 Kiley Staples (* 1989), US-amerikanische Skirennläuferin
 Mavis Staples (* 1939), US-amerikanische Soulsängerin
 Max Staples (* 1994), australischer Volleyballspieler
 Pops Staples (1914–2000), US-amerikanischer Gospel- und R&B-Musiker
 Vince Staples (* 1993), US-amerikanischer Rap- und Hip-Hop-Musiker
 Waller Redd Staples (1826–1897), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Richter und Politiker